Claude Duboscq (1897-1938), compositeur et poète français ;
 Franz Duboscq (1924-2012), homme politique français ;
 Hugues Duboscq (né en 1981), nageur français ;
 Jules Duboscq (1817-1886), ingénieur français ;
 Octave Duboscq (1868-1943), zoologiste français.

Voir aussi

Homonymie de patronyme